Ясмин Бурич (; 18 февраля 1987, Зеница, Югославия) — боснийский футболист, вратарь польского клуба «Заглембе». Выступал за сборную Боснии и Герцеговины.

Клубная карьера 
Бурич — продукт академии «Челика», где он и начал профессиональную карьеру.

1 января 2009 он перешёл в познанский «Лех». Бурич дебютировал в польской Экстраклассе 4 октября того же года в матче против «Арки». После того, как он просидел год на скамейке запасных, он получил несколько шансов проявить себя в качестве основного голкипера. Бурич стал основным вратарем команды, но его карьера в клубе была омрачена несколькими травмами, в том числе травма бедра, из-за которой он пропустил почти целый сезон. 11 января 2016 он подписал новый контракт с «Лехом», рассчитанный на 3 года. Всего в польском клубе за 11 лет сыграл более 150 матчей. Чемпион Польши 2010 и 2015 годов, неоднократный призёр чемпионата.

Летом 2019 года перешёл в израильский клуб «Хапоэль» (Хайфа).

Международная карьера 
Бурич выступал в нескольких молодежных сборных Боснии.

Его дебют в основной команде состоялся 1 июня 2008 года в матче с Азербайджаном.

Примечания

Ссылки 
 Ясмин Бурич на сайте National-Football-Teams.com

Футболисты Боснии и Герцеговины
Игроки сборной Боснии и Герцеговины по футболу
Игроки ФК «Челик» Зеница
Игроки ФК «Лех»
Игроки ФК «Хапоэль» Хайфа